Морарешти има више значења:

 Морарешти (Алба), насеље у округу Алба у Румунији
 Морарешти (Арђеш), насеље у округу Арђеш у Румунији
 Морарешти (Вранча), насеље у округу Вранча у Румунији
 Општина Морарешти (Арђеш), општина у округу Арђеш у Румунији